Избори за Државну думу Федералне скупштине Руске Федерације 2011. одржани су 4. децембра 2011. Изборни праг је постављен на 7%, али странка која освоји од 5% до 6% добија један мандат у Думи, а странка која освоји од 6% до 7% - два мандата. По први пут учествовале су на изборима све регистроване политичке партије у Русији.

На изборима је победила Јединствена Русија, странка под вођством Владимира Путина. Избори су добили различите оцене из иностранства: позитивне од посматрача из Заједнице Независних Држава, мешовите из ОЕБС-а и негативне од ЕУ и САД. Неки активисти су се ангажовали у протестима у Москви и Санкт Петербургу.

Учесници

Истраживања јавног мњења и рејтинзи странака

Резултати

Протести 

Након објављивања резултата избора у великим градовима Русије почео је протест против кршења закона и наводних масовних превара. У Москви и Санкт Петербургу, почели су увече 4. децембра и продужили се целе следеће седмице. Симбол протеста је бела трака. Дана 10. децембра 2011. протести су захватили више од 80 градова у земљи, док је у Москви сазван митинг опозиције, највећи у последњој деценији.

Референце

Спољашње везе 

 Страница избора на сајту Централне изборне комисије РФ 

Избори у Русији
Избори 2011.